George Klein (DJ) (1935-2019), een Amerikaanse DJ
Adam Klein (1988), een Amerikaanse zwemmer (George Adam Klein IV)